Канелаш (порт. Canelas) — название нескольких районов (фрегезий) в Португалии.

 Канелаш (Арока) 
 Канелаш (Вила-Нова-де-Гайа) 
 Канелаш (Пезу-да-Регуа) 
 Канелаш (Пенафьел) 
 Канелаш (Эштаррежа)